Pentathlon (br: Pentathlon - Uma Disputa Mortal) é um filme de ação de 1994, estrelado por Dolph Lundgren.

Ligações externas
 

Filmes dos Estados Unidos de 1994
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa